Manuel Verdugo puede hacer referencia a:
 Manuel Verdugo y Albiturría (1749-1816), obispo español.
 Manuel Verdugo Bartlett (1877-1951), poeta español.